Pepene se poate referi la:

Plante 
 Pepene galben
 Pepene verde

Nume de familie 
 Paul Pepene (n. 1988), schior de fond român

Nume de familie românești